Янь Хань (; 6 марта 1996, Харбин) — китайский фигурист, выступающий в одиночном катании. Бронзовый призёр чемпионата четырёх континентов (2013, 2015, 2016), бронзовый призёр Азиатских игр (2017), победитель Гран-при Китая (2013) и четырёхкратный чемпион Китая (2010, 2011, 2018, 2020).

Карьера 
После юниорских побед произошёл заметный спад. Выиграл лишь бронзовую медаль на чемпионате четырёх континентов.

Выиграл в олимпийском сезоне домашний этап Гран-при, а на следующий год на домашнем этапе после короткой программы шёл на третьем месте. Но на разминке перед произвольной программой столкнулся с олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю. Однако вышел на старт и в послешоковом состояние откатал с нескольками падениями произвольную и сместился с третьего места. На чемпионате Китая 2015 года занял второе место. В феврале 2015 года он выступал на чемпионате четырёх континентов в Сеуле. Янь хорошо откатал короткую программу, а в произвольной улучшил своё прежнее спортивное достижение и в том числе и в сумме. При этом он сумел во второй раз завоевать бронзовую медаль. На домашнем чемпионате мира в Шанхае Янь неплохо стартовал в короткой программе и шёл на 5-м месте; однако в произвольной его результат был неудачным (13-е место). В итоге он замкнул десятку лучших. В середине апреля на заключительном старте сезоне на командном чемпионате мира в Японии китайский фигурист выступил удачно в обоих видах программ.

В октябре 2015 года фигурист стартовал в новом сезоне на этапе серии Гран-при Skate America в итоге он оказался четвёртым. Через две недели последовало выступление на домашнем Кубке Китая в серии Гран-при, он там занял уверенно третье месте. В конце февраля 2016 года он выступил на континентальном чемпионате, где замкнул тройку и улучшил свои прежние достижения в сумме и произвольной программе. В начале апреля на мировом чемпионате в Бостоне китайский одиночник выступил неудачно и не смог выйти в финальную часть чемпионата. В межсезонье китайская федерация добавила к тренерскому штабу ещё и Цин Пан.

Предолимпийский сезон китайский фигурист начал в конце октября он выступал на этапе Гран-при в Миссиссоге, где на Кубке федерации Канады занял место в десятке В середине ноября он принял участие на своём втором в этом сезоне этапе Гран-при в Пекине, где на Кубке Китая занял пятое место. В феврале фигурист выступал в Канныне на континентальном чемпионате, который он завершил в десятке. Через неделю китайский спортсмен принял участие в Саппоро в VIII зимних Азиатских играх, где он выиграл бронзовую медаль. Далее последовала травма и Янь досрочно завершил сезон.

Новый олимпийский сезон китайский одиночник начал в середине октября 2017 года в Ницце, где уверенно занял первое место на Кубке города. Через три недели фигурист выступил на домашнем этапе серии Гран-при в Пекине, где финишировал в середине таблицы. В конце ноября на американском этапе в Лейк-Плэсиде он вновь финишировал в середине турнирной таблицы. В конце декабря на национальном чемпионате КНР фигурист в третий раз стал чемпионом страны. Через месяц на континентальном чемпионате в Тайбэе его постигла неудача, он смог финишировать только замкнув десятку лучших фигуристов-одиночников. В начале февраля ещё до открытия Олимпийских игр в Южной Кореи спортсмен начал соревнования в командном турнире. Он в Канныне финишировал в конце турнирной таблицы. В дальнейшем сборная КНР не вышла в финальную часть. В середине февраля начался личный турнир Олимпийских игр китайский фигурист выступил неудачно. Он сумел пройти в финальную часть соревнований, но занял место в третьей десятке.

Программы

Результаты

Примечания

Ссылки 

 

Фигуристы Китая
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2014 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2018 года